Faifer ist der Familienname folgender Personen:

 Ricardo Oscar Faifer (* 1940), argentinischer Bischof
 Ruslan Wladimirowitsch Faifer (* 1991), russischer Boxer